Boquerón (departement), een departement van Paraguay
Boquerón (Guantánamo, Cuba), een havenplaats in de Cubaanse provincie Guantánamo
Boqueron (Puerto Rico), een plaats in het westen van de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Boquerón (Puerto Rico), een plaats in het oosten van Puerto Rico
Boquerón (Panama), een plaats in Panama
Boquerón (rivier), een rivier in Ecuador